Андрей Крючков:
 Крючков, Андрей Ильич (1901—1985) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Крючков, Андрей Петрович (род. 1958) — поэт, писатель, драматург, композитор, актёр.